Der Yellow Cup ist ein Handball-Wettbewerb des Yellow Winterthurs, der seit 1972 jährlich ausgetragen wird.

Geschichte 
Der Cup wurde zum zehnjährigen Bestehen des namensgebenden Handballverein von dessen Präsidenten Peter Lattmann ins Leben gerufen und organisiert, der sich auch über seinen Rücktritt als Vereinspräsident 2007 für die Durchführung des Turniers verantwortlich zeigte. Nachdem die ersten Austragungen zunächst im Herbst stattfanden, wurde der Cup 1976 auf die Pause zwischen Weihnachten und Neujahr verlegt. In dieser spielfreien Saison stattfindend gewann der Wettbewerb an Wichtigkeit und wurde für Yellow Winterthur zum wichtigen Faktor in den Vereinsfinanzen.

1997 wurde das Turnier vom Vereinsturnier zu einem Turnier für Nationalmannschaften umformiert.

Cup Sieger

Weblinks 
 Yellow Cup

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1972